Le Cirque est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Cirque, tableau de Georges Seurat peint en 1891 ;
 Le Cirque, film américain de Charles Chaplin sorti en 1928.
 Le Cirque, film soviétique de Grigori Alexandrov sorti en 1936.

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie